Biogradlić ist der Familienname folgender Personen:
 Ibrahim Biogradlić (1931–2015), jugoslawischer Fußballspieler
 Ismar Biogradlić (* 1974), bosnischer Rodler